

Persone 
 James Bond – giocatore e allenatore statunitense di football americano
 James Bond – ex giocatore canadese di football canadese
 James Bond – ornitologo statunitense

Altro 
 James Bond – personaggio letterario e cinematografico creato da Ian Fleming
 James Bond Junior  (James Bond Jr.) – è uno spin-off del 1991/1992 a cartone animato della saga dei film di James Bond
 James Bond – film del 1999 diretto da Baiju Kottarakkara
 9007 James Bond – asteroide della fascia principale
 James Bond – serie a fumetti